L'arrondissement de Tuttlingen est un arrondissement (« Landkreis » en allemand) de Bade-Wurtemberg (Allemagne) situé dans le district (« Regierungsbezirk » en allemand) de Fribourg-en-Brisgau. 
Son chef-lieu est Tuttlingen.

Tableau général des communes 

Tuttlingen